Москаленко Віталій Анатолійович (* 1955) — український дипломат.
 Москаленко Віталій Федорович (* 1949) — заслужений лікар України.